Кубок Болгарії з футболу 2010—2011 — 71-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул здобув ЦСКА.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 жовтня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 жовтня 2010

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 листопада 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 листопада 2010

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 грудня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 грудня 2010

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 квітня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 квітня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 квітня 2011

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 квітня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 квітня 2011

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на soccerway 

2010–2011
Болгарія
Болгарія
2010 у болгарському спорті
2011 у болгарському спорті